Porger ist der Name von

 Gustav Porger (Gustav Adolf Porger; 1868–1932), deutscher Pädagoge und Sachbuch-Autor
 Jochen Porger (1922–1989), deutscher Schauspieler und Regisseur